Le gros-bois désigne les arbres dont les diamètres sont les plus gros.
 Un gros bois est un chaland qui était utilisé aux Antilles pour décharger les navires à l'ancre.